Scharnhorst kan være:

 Scharnhorst – et tysk slagskib fra 2. verdenskrig
 SMS Scharnhorst – en tysk krydser fra 1. verdenskrig, der blev sænket ud for Falklandsøerne
 Gerhard Johann David von Scharnhorst – en preussisk general